Первая хорватская футбольная лига 1999/2000 годов () — 9-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 24 июля 1999 года и закончился 13 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты

Первый этап

Второй этап

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Хорватии на rsssf.com

1999/2000
Хорватия
Хорватия
Спорт в Хорватии в 1999 году
Спорт в Хорватии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000